Poco y poca pueden referirse a:
Poca (Virginia Occidental), pueblo del Condado de Putnam (Virginia Occidental), Estados Unidos;
Poca, un volcán extinto en las Sierras de Córdoba; Provincia de Córdoba, Argentina;
'Trichocereus poco, una especie (también llamada Helianthocereus poco y Echinopsis poco);
POCO, acrónimo en la plataforma Java;
POCO, una marca de teléfonos móviles de la empresa china Xiaomi; 
Poco, una banda de country rock de los años 1970.

Otras grafías 
Poço (pozo en la grafía castellana arcaica, conservada en la moderna portuguesa y gallega), usado en varios topónimos:
Poço do Canto
Poço das Antas
Poços de Caldas
Microrregión de Poços de Caldas

Enlaces externos 

 El prefijo oligo- (ver la definición en el Wikcionario) indica escasez. Por ejemplo, en oligarquía, oligopolio y oligoelemento.